Банзай:
 Банзай — боевой клич японских самураев.
 Банзай — способ ведения боя, распространённый во времена Второй мировой войны в японской армии.
 Банзай — национальная сеть глянцевых журналов для мужчин, выходящих в России и Казахстане.
 Банзай! — французская кинокомедия.
 Банзай — итальянская кинокомедия
 Banzai! — немецкий журнал.
 Банзай — персонаж мультфильма «Король Лев».
 Банзай-парашютизм — экстремальный вид спорта.